Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1959 проходил в городе Турине (Италия) с 28 августа по 1 сентября. Соревновались только мужские команды из 11 стран, команды были разделены на две группы. Первым чемпионом Универсиад стала сборная Югославии.

Медали

Результаты

Первый раунд 
Группа «А»

Группа «В»
Сборная Испании снялась с турнира

Финал 
Результаты первого раунда Венгрия-Италия 2:2 и Югославия-Германия 6:1 зачтены в финальном раунде

Ссылка 
 Результаты ватерпольного турнира летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com
 Результаты турнира

Летняя Универсиада 1959
Водное поло на летних Универсиадах
1959 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Италии